Богдан Бо́йчук:
 Бойчук, Богдан Николаевич (1927—2017) — поэт-модернист, прозаик, переводчик и литературный критик.
 Бойчук, Богдан Сергеевич (род. 1996) — украинский футболист, нападающий.